Лев Владимирович Рубинштейн (, Минск — 1995, Нью-Йорк) — советский историк, писатель, переводчик, военный корреспондент, специалист по Дальнему Востоку.

Биография 

Лев Владимирович Рубинштейн родился в семье инженера, землемера и картографа Вольфа Рубинштейна.

В 1928 оканчивает исторический факультет Московского Государственного Университета. Специализация — история Дальнего Востока.

С 1928 по 1930 работает в Ленинграде при Академии Наук, участвует в собраниях ОБЭРИУ, дружит с Хармсом и Олейниковым.

В 1930, во время «чистки» Академии наук СССР, призван в армию. Отправлен на Дальний Восток в Штаб Дальневосточного Военного Округа под командованием Блюхера.

В 1934 году по рекомендации Виктора Шкловского становится членом Союза Писателей. Членский билет номер 600 подписан М. Горьким.

В 1939—1940 военный корреспондент в Финляндии.

С осени 1941 работает в отделе информации в Москве, а также в журналах Знамя и Красная Звезда.
 
В 1945 — подполковник при информационном отделе штаба Дальневосточного Округа, участник Маньчжурской Операции в северном Китае.

С 1951 попадает в списки «космополитов». Сотрудничает с Владимиром Вайнштоком, который помогает ему печататься под совместным псевдонимом Владимир Владимиров.

Анонимно пишет сценарии для радиопередачи «Клуб знаменитых капитанов».

После смерти Сталина возобновляет работу под своим именем, печатается в издательстве ДЕТГИЗ.

В 60-е годы с делегациями советских писателей выезжает за границу — в Швецию, Великобританию, Чехословакию.

В 1969 накануне отлёта в Токио попадает в больницу с обширным инфарктом — в Японию, мечту своей жизни, он никогда не попадёт.

В творчестве Рубинштейна в 70-е годы появляется новая тема — тема музыки ("Музыка моего сердца", "Песни остаются навсегда").

В 1980 подаёт просьбу о выезде из СССР. Исключён из Союза писателей.

В 1981 году эмигрирует в США, печатается в газете «Новое Русское Слово».

Первые книги Льва Рубинштейна написаны о Востоке : «Рисовый бунт» (1931), «Японские пленники» (1931), «Тан-Пин-Тянь-Го» (1933), «Повесть о сорока семи нижних чинах» (1934), «Тропа самураев» (1934).

Литературные труды 

 
 
Тропа самураев. — Москва: Художественная литература, 1934. — 159 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Тайна Староконюшенного переулка
 Песни остаются навсегда
 

 Маленький кубинец
 Кинко и Хироси: Маленькие японцы
 Человек, который вернется
 Всадник Без Головы (перевод)

Семья 
Жена Ирина, урождённая Вишневская, дочь Марина.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рубинштейн, Лев Владимирович на сайте Российская государственная библиотека
 Рубинштейн, Лев Владимирович на сайте GOOGLE BOOKS
 Рубинштейн, Лев Владимирович на сайте библиотек ИРБИС

Писатели СССР
Родившиеся в Минске
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Члены Союза писателей СССР
Писатели Москвы